Tiza puede hacer referencia a:

Tiza, arcilla terrosa blanca utilizada para escribir en los pizarrones.
Tiza (billar), yeso de color azul que se usa en el taco.
Zona Tiza (ChalkZone), serie animada emitida por Nickelodeon.